

Patronyme 
 Jan van Brakel (1638-1690), amiral néerlandais.
 Nouchka van Brakel (1940-), réalisatrice néerlandaise.

Toponyme

Brakel, ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Brakel est une commune belge (également appelée Bracle).

Brakel, hameau de la commune d'Alphen-Chaam dans le Brabant-Septentrional
 Brakel, village et ancienne commune du Gueldre

Zoologie 
 Braekel, race de poule

Voir aussi 
  (partie du nom de plusieurs communes belges, traduit Brakel en néerlandais).

Homonymie de toponyme